CDNN 23 es un canal de televisión abierta nicaragüense. Es uno de los canales públicos de Nicaragua. Su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Managua, en la Colonia Centroamérica.

CDNN 23 es una empresa hermana de Bolsa de Noticias, operada por el mismo grupo y fundada en 1972 por el periodista Emigdio Suárez Sobalvarro.

Canal de Noticias de Nicaragua Grupo (Emigdio Suárez Ediciones) y transmisiones desde Managua, capital de Nicaragua.

Desde su lanzamiento el 3 de agosto de 2000 por la frecuencia 23 UHF, el canal transmite un programa de noticias, opinión y entrevistas en su totalidad de producción nacional.

Programación 
Los mejores programas de CDNN 23 son:

 Entrevistas CDNN: Programa de entrevistas dirigido por el periodista Plinio Suárez García, presidente del canal.
 La Cobertura: Programa de Denuncias Sociales dirigido por la periodista Elsbeth D'Anda.
 Noticieros CDNN: Noticiero Estelar.
 Bolsa de Mujeres TV: Programa de promoción de género dirigido por Xanthis Suárez García.
 Deportes CDNN: Noticiero deportivo estelar.

Disponibilidad en señal nacional 

 Señal abierta: Canal 23 (UHF)
Claro TV: Canal 23
IBW: Canal 23

Enlaces externos 
 

Canales de televisión de Nicaragua